La Coppa di Lega ungherese 2013-2014 è stata la 7ª edizione della coppa di lega ungherese, che si è disputata tra il 4 settembre 2013 e il 13 maggio 2014. Il Diósgyőr ha vinto tale trofeo per la prima volta nella sua storia.

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Ottavi di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22-25-26 febbraio 2014 / 4 marzo 2014

Quarti di finale 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18-19 marzo 2014 / 1-2 aprile 2014

Semifinali 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22-23 aprile 2014 / 29-30 aprile 2014

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
2013-2014